Pallas kan syfta på:
 Pallas Athena – ett av gudinnan Athenas epitet i grekiska mytologin
 Pallas (titan) – en titan 
 Pallas (Tritons dotter) – flodguden Tritons dotter
 2 Pallas – en asteroid
 Pallas (auktor) – en auktorsförkortning
 Pallas (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp

Personer
 Peter Simon Pallas (1741–1811), tysk naturforskare och geograf.
 Hynek Pallas (1975–), svensk filmkritiker.
 Tyla J. Pallas (1960–), brittisk rockmusiker

Geografi
 Pallastunturi – ett berg i Finland
 Pallas-Yllästunturi nationalpark - en nationalpark i Finland
 Hotell Pallas - ett hotell i Finland